Рома́н Миха́йлович Ко́нь (18 октября 1960, Львов, УССР, СССР) — российский исследователь сект и современных сектантских движений России. Кандидат богословия, преподаватель сектоведения Московской духовной академии, Сретенской духовной семинарии, Нижегородской духовной семинарии и Коломенской духовной семинарии.

Автор книги «Введение в сектоведение», являющейся учебным пособием для студентов духовных семинарий и академий, и посвящённым теоретическим вопросам: исследованию природы сектантства, причин его появления и распространения, подходам к борьбе, систематизации современных культов и сект.

Биография 
Родился 18 октября 1960 года во Львове.

В 1977—1982 годах учился в Львовском сельскохозяйственном институте.

В 1986—1989 годах учился в Московской духовной семинарии.

В 1989—1993 годах учился в Московской духовной академии.

В 1993—1995 годах был слушателем аспирантуры Московской православной духовной академии.

В 1994 году защитил диссертацию по теме "Святая Евхаристия в раскрытии отцов Церкви IV-го века"ему была присуждена и стал кандидатом богословия.

В 1994—2000 годах — научный сотрудник сектора по связям с протестантскими церквами Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. 

В 1996 году 

Осенью 2003 года 

Является преподавателем в Коломенской духовной семинарии.

С 2005 года — доцент Московской духовной академии.

Награды 
 1988 — Медаль преподобного Сергия Радонежского II степени
 2005 — Орден преподобного Сергия Радонежского III степени

Критика 
Теолог и исследователь сект Владимир Мартинович в рецензии на книгу Коня «Введение в сектоведение» отмечает, что «в своих оценках западных сектоведов автор всецело зависит от русских переводных изданий либо от изложения позиций иностранных авторов в отечественных публикациях» и «при представлении западных теорий сектантства, не переведённых на русский язык, автор ссылается на их интерпретации, сделанные такими российскими авторами, как И. Я. Кантеров и Н. В. Пуха» и указывает, что «при этом многие теории представлялись некорректно, неполно, с фактологическими ошибками». Мартинович пишет, что Конь допускает ошибку при описании классификации Мелтона указывая 23 типа вместо 26. Кроме того, он обращает внимание, что «при описании антикультовой школы сектоведения автор берёт за основание источники, заведомо враждебные по отношению к ней: Шьюпе, Бромли, Интровинье, Кантерова» и указывает, что, говоря об отношении Американской психологической ассоциации (АПА) к теории «контроля сознания» и «промывки мозгов», Конь «целиком и полностью основывается на интерпретации событий», сделанные итальянским автором Массимо Интровинье — человеком, глубоко заинтересованным в просектантской интерпретации этого событийного ряда. Мартинович обращает внимание, что, приводя в своей книге «полемику Интровинье с одним из самых опытных и серьёзных сектоведов Германии, пастором Томасом Гандоу, Р. М. Конь снова становится на сторону Интровинье».

Библиография 
 статьи
 Отзыв на кандидатскую диссертацию диакона Илии Кокина на тему: «Богородичный центр: история, вероучение, религиозная жизнь». // Богословский вестник. Серг. П., 2004. — № 4. — С. 540—545.
 Отзыв на кандидатскую диссертацию иерея Олега Корытко на тему: «Историко-богословский анализ сотериологии протестантских сект (баптистов, пятидесятников, адвентистов, иеговистов)». // Богословский вестник. — Серг. П., 2004. — № 4. — С. 528—530.

 книги

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Выпускники Московской духовной академии
Кандидаты богословия
Сотрудники Отдела внешних церковных связей Московского патриархата
Преподаватели Московской духовной академии
Сектоведы
Богословы России
Выпускники Львовского государственного аграрного университета
Преподаватели Сретенской духовной семинарии